

Geografia

Niemcy 
 Schlawe i. Pom. – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sławno